— фамилия. Известные носители:
 Симомура, Ёко (род. 1967) — японский композитор и музыкант.
 Симомура, Осаму (1928—2018) — японо-американский учёный в области органической химии и морской биологии.
 Симомура, Садаму (1887—1968) — генерал Императорской армии Японии и последний министр армии Японской империи.
 Симомура, Цутому (род. 1964) — американский учёный и специалист в сфере информационной безопасности.
 Симомура, Юкио (род. 1932) — японский футболист.